She Couldn't Say No, film américain de Lloyd Bacon sorti en 1930
 She Couldn't Say No, film anglais de Graham Cutts sorti en 1939
 She Couldn't Say No, film américain de William Clemens sorti en 1940
 She Couldn't Say No, film américain de Lloyd Bacon sorti en 1954

Homonymie de titre